Лугу () — сельская волость на Тайване, расположенная в юго-западной части уезда Наньтоу.

История 

Лугу впервые упоминается в записях в 1741.

Туризм 

Климат Лугу благоприятен для множества видов растений и животных. Среднегодовая температура +23 ℃.

Специализация региона 

В Лугу выращивают особый вид улуна, который называется . Кроме Лугу такой чай произрастает только в китайской провинции Фуцзянь. Также в регионе выращивают магнолии и бамбуковые побеги.

Примечания 

Населённые пункты Китайской Республики
Уезд Наньтоу